Маниту: ()
 Маниту — «духи» или «силы» в традиционных представлениях индейцев алгонкинских племён.
 «Маниту» — роман Грэма Мастертона 1975 года.
 «Маниту» — фильм 1978 года.
 Маниту — озеро на острове Манитулин.
 Маниту — река в провинции Онтарио.
 Скальные жилища Маниту — культурно-исторический памятник культуры анасази.
 Manitou - французский бренд, под которым производится погрузочно-разгрузочное оборудование.
 раввин , философ и каббалист, духовный лидер французского еврейства во второй половине 20 века.